Джо́нни Хе́рберт, полное имя — Джон Пол Хе́рберт (), родился 25 июня 1964 года в Ромфорде, Эссекс, Великобритания — британский автогонщик, участник чемпионатов мира в классе Формулы-1. За свою карьеру одержал 3 победы.

Чемпион британской Формулы 3 в 1987 году, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в 1991 году, чемпион азиатской серии SpeedCar в 2008 году.

Результаты в Формуле-1 
(Поул-позиции обозначены жирным шрифтом)

Результаты в серии SpeedCar

Ссылки 

 Официальный сайт
 Джонни Херберт: новости
 

Родившиеся 25 июня
Родившиеся в 1964 году
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Benetton
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Sauber
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Stewart
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jaguar
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты DTM из Великобритании
Гонщики SuperStars
Гонщики SpeedCar
Чемпионы SpeedCar